Andrea Mantovani ist der Name folgender Personen:

* Andrea Mantovani (Fußballspieler) (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Andrea Mantovani (Rennfahrer) (* 1994), italienischer Motorradrennfahrer